Владе Лазаревски(й) (; 9 июня 1983, Битола, СФРЮ) — северомакедонский футболист, защитник клуба «Темник». Выступал в сборной Республики Македонии.

Биография

Клубная карьера 
Первым клубом был македонский «Куманово». Позже выступал за «Напредак» (Крушевац). С 2005 года по 2008 года выступал за польскую «Дискоболию». Вместе с клубом стал обладателем Кубка Польши и Кубка польской Лиги. Признан лучшим легионером чемпионата Польши сезона 2006/07.

В феврале 2008 года перешёл на правах аренды в харьковский «Металлист». Хотя мог оказаться в киевском «Динамо», берлинской «Герте» и английском «Дерби Каунти». В августе 2008 года перешёл в варшавскую «Полонию».

В августе 2009 года перешёл во львовские «Карпаты», подписал 2-летний договор. В команде дебютировал 30 августа 2009 года в матче против киевской «Оболони» (5:0). 27 января 2010 года перешёл в хорватскую «Риеку». Летом 2010 года Лазаревски подписал контракт с астанинским «Локомотивом».

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Республики Македонии, дебютировал в матче против Армении (4:0). Также был капитаном молодёжки. С 2005 года выступает за сборную Республики Македонии, провёл 33 матча.

Достижения 
 Кубок Польши: 2006/07
 Кубок польской Лиги: 2006/07, 2007/08
 Бронзовый призёр чемпионата Польши: 2007/08
 Лучший легионер чемпионата Польши: 2006/07
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2007/08
 Обладатель Кубка Казахстана: 2010

Личная жизнь 
Лазаревски имеет два паспорта северомакедонский и сербский. Из-за того что его мать сербка, а его отец македонец. Он сначала играл на родине отца, а позже на родине матери.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте «Динамомания»
 
 
 Лазаревски: «„Карпаты“ должны побороться за еврокубки»

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Куманово»
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК «Дискоболия»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Смедерево»
Игроки ФК «Фламуртари»
Игроки ФК «Звезда» Градачац
Игроки ФК «Раднички» Ниш